Агда́мский батальо́н — подразделение азербайджанских ополченцев из города Агдам. Сформировано активистами Народного фронта Азербайджана осенью 1991 года. Первый командир — Аллахверди Багиров, которого сменил Якуб Рзаев (весна-декабрь 1992). Батальон был преобразован в 708-ю бригаду НАА и принимал участие в летнем наступлении 1992 и боях за Агдам.

Карабахская война
Воинские части и формирования, созданные в 1991 году
Батальоны Азербайджана
Воинские части и формирования, расформированные в 1994 году